Onze Lieve Vrouwebrug, een brug in Veldhoven
 Vrouwebrug (Appingedam)
 Vrouwebrug (Gouda)
 Vrouwehekbrug, een brug in Haarlem, werd ook wel Vrouwebrug genoemd
 Vrouwehekfietsbrug, een langzaamverkeerbrug naast bovengenoemde brug
 Vrouwenbrug (Rotterdam), een voormalige brug in Rotterdam
 Puente de la Mujer (Nederlands: Vrouwenbrug), een brug in Buenos Aires, Argentinië